Sorman
 Sormano (Surman, in dialetto brianzolo)

 Andrew Surman
 John Surman